Ипек Йозкьок () е турска актриса и модел.

Биография 
Ипек Йозкьок е родена на 19 юли 1982 година в град Истанбул, Турция. Завършва Сакарийски университет (Sakarya Üniversitesi), катедра „керамика“.

Филмография

Сериали

Външни препратки 
 Профил на Ипек Йозкьок в SinemaTurk 
 Профил на Ипек Йозкьок в Diziler.com 
 Профил на Ипек Йозкьок в IMDb 

Турски актьори и актриси
Модели от Турция
Родени в Истанбул